St. Augustine('s) High School kan vara:

Europa
St. Augustine's High School, Edinburgh, Skottland
St Augustine's High School, Redditch, England
St Augustine of Canterbury R.C. High School, Oldham, England

Kanada
St. Augustine Catholic High School, Markham, Ontario

USA
Saint Augustine High School (Laredo, Texas)
Saint Augustine High School (New Orleans), Louisiana
St. Augustine High School (St. Augustine, Florida)
St. Augustine High School (San Diego, Kalifornien) 
St. Augustine Catholic High School (Tucson, Arizona)

Se även
St. Augustine's College flera
St. Augustine flera